Километро Уно има више значења:

 Километро Уно (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Уно (Мотул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику